Plusieurs lieux se nomment L’Hospitalet :
 L'Hospitalet, commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence,
 L'Hospitalet-du-Larzac, commune française du département de l’Aveyron,
 L'Hospitalet-près-l'Andorre, commune française du département de l’Ariège,
 L'Hospitalet de Llobregat, commune de Catalogne.

Voir aussi 

 Lhospitalet, commune française du département du Lot 

Homonymie de toponyme